Teicher ist der Familienname folgender Personen:

 Lou Teicher (Louis Milton Teicher; 1924–2008), US-amerikanischer Pianist
 Mina Teicher (* 1950), israelische Mathematikerin
 Peter Teicher (* 1944), deutscher Wasserballspieler
 Yves Teicher (1962–2022), belgischer Geiger

Siehe auch:
 Luise Deicher (1891–1973), deutsche Malerin